

Piazze 
 Italia
Piazza del Popolo – piazza di Ascoli Piceno
Piazza del Popolo – piazza di Brindisi
Piazza del Popolo – piazza di Cesena in provincia di Forlì
Piazza del Popolo – piazza di Como
Piazza del Popolo – piazza di Corbetta in provincia di Milano
Piazza del Popolo – piazza di Fermo
Piazza del Popolo – piazza di Grosseto
Piazza del Popolo – piazza di Lastra a Signa in provincia di Firenze
Piazza del Popolo – piazza di Latina
Piazza del Popolo – piazza di Lucera in provincia di Foggia
Piazza del Popolo – piazza di Messina
Piazza del Popolo – piazza di Modugno nella città metropolitana di Bari
Piazza del Popolo – piazza di Pesaro
Piazza del Popolo – piazza di Pescopennataro in provincia di Isernia
Piazza del Popolo – piazza di Ragusa
Piazza del Popolo – piazza di Ravenna
Piazza del Popolo – piazza di Reggio Calabria
Piazza del Popolo – piazza di Roma
Piazza del Popolo – piazza di Sciacca in provincia di Agrigento
Piazza del Popolo – piazza di Todi in provincia di Perugia
Piazza del Popolo – piazza di Savona in provincia di Savona

 Cina
 Piazza del Popolo – piazza di Shanghai in Cina

Stazioni metropolitane 
Flaminio Piazza del Popolo – stazione della metropolitana di Roma